Tapissier ist der Familienname folgender Personen: 

 Johan Tapissier (um 1370–um 1409), französischer Komponist
 Edmond Tapissier (1861–1943), französischer Maler

Siehe auch:
 Bildwirkerei